Хуа́н Марти́н Малдасе́на (; род. 10 сентября 1968 года, Буэнос-Айрес, Аргентина) — аргентинский и американский физик-теоретик.
Член Папской академии наук и Национальной академии наук США (обеих — с 2013).

Высшее образование получил в Институте Балсейро в Барилоче (Аргентина). Получив под руководством Кёртиса Каллана степень доктора философии в Принстоне, Малдасена стал профессором факультета естественных наук в принстонском . Наиболее известное его научное достижение — наиболее правдоподобная реализация голографического принципа в АдС/КТП-соответствии (сокращение терминов anti de Sitter space — пространство анти-де Ситтера, и conformal field theory — конформная теория поля). Данное соответствие устанавливает взаимосвязь между теорией струн и калибровочной теорией, которая называется N=4 суперсимметричная теория Янга — Миллса.

В 2013 году Малдасена в соавторстве с Леонардом Сасскиндом анализировал парадокс файервола чёрной дыры, утверждая, что парадокс может быть разрешён, если частицы в запутанном квантовом состоянии соединены крошечными «кротовыми норами».

Член Американской академии искусств и наук (2007).

Награды и отличия 
 Стипендия Мак-Артура (1999)
  (2000)
 Basilis Xanthopoulos International Award (2001)
 Золотая медаль Пия XI (2002)
 Премия Дэнни Хайнемана в области математической физики от Американского физического общества (2007)
 Медаль Дирака от Международного центра теоретической физики имени Абдуса Салама (2008)
 Премия по фундаментальной физике (2012) за разработку теории, связывающей гравитационную физику в пространстве-времени с квантовой теорией поля.
 Медаль Оскара Клейна (2012)
 Премия имени И. Я. Померанчука (2012)
 Медаль Альберта Эйнштейна бернского Общества Альберта Эйнштейна (2018)
 Salam Distinguished Lecture (2019)

Примечания

Ссылки 
 Университетская страница Хуана Малдасены
 Малдасена, Хуан. Чёрные дыры и структура пространства-времени. Проект «Элементы», 23.03.2005.

Физики XX века
Физики XXI века
Физики-теоретики Аргентины
Физики-теоретики США
Награждённые медалью Дирака
Лауреаты премии Дэнни Хайнемана в области математической физики
Стипендиаты Мак-Артура
Члены Американской академии искусств и наук
Члены Папской академии наук
Члены Национальной академии наук США
Лауреаты премии имени И. Я. Померанчука
Награждённые медалью Оскара Клейна
Лауреаты премии по фундаментальной физике
Сотрудники Института перспективных исследований
Выпускники Национального университета Куйо